Säfsnäs kan syfta på:
Säfsnäs socken –en socken ligger i Dalarna
Säfsnäs landskommun – en tidigare kommun i södra Dalarna 1863–1971
Säfsnäs församling – en tidigare församling i Västerås stift –2010
Säfsnäs kyrka – en kyrkobyggnad i Säfsbyn
 Säfsnäs distrikt – ett distrikt i Ludvika kommun och Dalarnas län 2016–
Sävsnäs järnväg – en smalspårig järnväg

Se även
Säfsen (olika betydelser) – flera betydelser

en:Säfsnäs